Jasper Blom (musicus) (1965), een Nederlands jazzsaxofonist
 Jasper Blom (econoom) (1978), een Nederlands econoom